Lennart Blom kan syfta på:

Lennart Blom i Såtenäs (född 1913), folkpartistisk riksdagsman
Lennart Blom i Stockholm (1925–1990), moderat riksdagsman, borgarråd
Lennart Blom (poet) (1932–1993)